Городе́цкий сельский Совет — сельсовет в составе Кобринского района Брестской области Республики Беларусь. Согласно переписи населения 2019 года, в сельсовете проживало 3095 человек.

Состав 
По данным на 1 января 2021 года, Городецкий сельсовет включает 30 населённых пунктов:

Упразднённые населённые пункты:
 Доброе (деревня)

Примечания

Ссылки 
 Городецкий сельсовет  // Кобринский райисполком.
 Городецкий сельский Совет  // Туристический Кобрин.

Городецкий сельсовет (Кобринский район)